Герцог Жак-Филипп де Шуазёль-Стенвиль (; 6 сентября 1727, Люневиль — 2 июня 1789, Страсбург) — имперский и французский государственный и военный деятель, маршал Франции.

Биография 

Третий сын Франсуа-Жозефа де Шуазёля, маркиза де Стенвиля, великого канцлера Лотарингии, и Франсуазы-Луизы де Бассомпьер, младший брат герцога Этьена Франсуа де Шуазёля.

Первоначально титуловался графом де Шуазёль-Стенвиль.

С юности служил в войсках императрицы Марии Терезии, был драгунским капитаном, командором ордена Святого Стефана, камергером императора, полковником в шеволежерском полку Лёвенштейна. Отличился в боях под командованием барона Лаудона и фельдмаршала Дауна, 19 февраля 1759 произведен в генерал-фельдвахтмейстеры, 9 марта 1760 в генерал-фельдмаршал-лейтенанты.

25 апреля 1760 отпросился с императорской службы, чтобы перейти во французскую армию. 18 мая был произведен в генерал-лейтенанты и направлен в Германскую армию маршала Брольи. Отличился во второстепенных операциях, которые подробно описывает секретарь Пинар.

15 февраля 1761 назначен генеральным инспектором пехоты. В марте заставил наследного принца Брауншвейгского покинуть высоты Зангенроде, взяв 13 орудий, 29 знамен и две тысячи пленных. Был призван ко двору и 26 апреля награжден орденом Святого Людовика. Служил в Верхнерейнской армии, с боем овладел замком Нагель, участвовал в деле при Фелингхаузене и изнгал неприятеля из Гессена.

В 1770 году стал губернатором Лотарингии и Страсбурга.

13 июня 1783 произведен в маршалы Франции.

2 февраля 1786 пожалован в рыцари орденов короля, в том же году возведен в достоинство герцога по патенту. В 1788 году стал губернатором Эльзаса.

Семья 

Жена (3.04.1761): Томаза-Тереза де Клермон-Амбуаз (1746—1789), дочь Жака-Луи-Жоржа де Клермон д'Амбуаза, маркиза де Ренель, и Мари-Анриетты Расин де Жонкуа

Дети:

 Мари-Стефани (10.11.1763—6.04.1833). Муж (6.10.1778): Клод-Антуан-Габриель де Шуазёль (1760—1838), герцог де Шуазёль-Стенвиль
 Тереза-Фелисите (1767 — 9 термидора II года республики (27.07.1794), гильотинирована. Муж (6.04.1782): принц Монако Жозеф Гримальди (1763—1816), сын Оноре III Гримальди, князя Монако

Литература 

 , pp. 696—698
 , pp. 108—109
 . — S. 96

Примечания 

Маршалы Франции
Участники Войны за австрийское наследство
Участники Семилетней войны
Шуазёли